Anton Mooser ist der Name folgender Personen:

* Anton Mooser (Heraldiker) (1860–1947), deutscher Heraldiker und Burgenforscher 
 Anton Mooser (Dirigent) (1912–nach 1972), österreichischer Dirigent 

Siehe auch:

 Anton Moser